Остромысленский — русская фамилия.

Известные носители:

 Остромысленский, Евфимий Андреевич (1803—1887) — протоиерей Русской православной церкви, педагог и духовный писатель. 
 Остромысленский, Иван Иванович (1880—1939) — российский и американский химик.